Алекса́ндр Э́скин:* Эскин, Александр Григорьевич (род. 1965) — американский математик, педагог, сын Г. И. Эскина.
 Эскин, Александр Моисеевич (1901—1985) — советский театральный деятель, основатель и первый директор Центрального дома актёра (ЦДА).